Бутович — русская фамилия. Бутовичи — дворянский род. Известные носители:

 
 Бутович, Алексей Петрович (1759—1829) — губернатор Черниговской (1813—1818) и Витебской (1818—1823) губерний.
 
 Бутович, Василий Алексеевич — Георгиевский кавалер (подполковник; № 7999; 26 ноября 1848).
 Бутович, Владимир Николаевич (1873—?) — директор народных училищ Бессарабской губернии.
 Бутович, Николай Григорьевич (1895—1961) — украинский живописец и график, мемуарист, автор эпиграмм.
 Бутович, Павел Иванович — Георгиевский кавалер (полковник; № 4813; 25 декабря 1833).
 Бутович, Яков Иванович (1881—1937) — херсонский коннозаводчик, автор трудов по племенному коневодству, издатель журнала «Рысак и скакун».